Флаг муниципального образования городское поселение «Нижний Одес» муниципального района «Сосногорск» Республики Коми Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 15 ноября 2012 года решением Совета городского поселения «Нижний Одес» № II-15 и 26 декабря 2012 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 8024.

Описание 
«Прямоугольное двухстороннее полотнище белого цвета с отношением ширины к длине 2:3, в центре которого воспроизведены фигуры из герба городского поселения „Нижний Одес“: узкий чёрный столб, тонко окаймлённый белым цветом и охваченный языками пламени голубого цвета уменьшающимися кверху (ширина столба — 1/10 ширины полотнища, ширина каймы — 1/90 ширины полотнища)».

Обоснование символики 
История городского поселения «Нижний Одес» и самого посёлка Нижний Одес тесно связана с историей нефтяной промышленности Республики Коми, и есть в ней три точки отсчёта.

Первая — 1959 год, когда в вековой тайге Тимано-Печоры забил первый фонтан нефти, возвестивший об открытии уникального Западно-Тэбукского нефтяного месторождения — крупнейшего по тем временам на европейском Севере.

Второй этап — 1961 год, когда десант первопроходцев — войвожских нефтяников создал первый нефтепромысел, открыв дорогу большой нефти.

Третий этап — 1 января 1964 года, когда на базе Западно-Тэбукского нефтепромысла было образовано Тэбукское нефтепромысловое управление с дислокацией в Нижнем Одесе. Это дало новый импульс для развития посёлка.

В дословном переводе с коми «Одес» — обозначает скорость, темп. Нижний Одес быстро и стремительно развивался, внося огромный вклад в развитие нефтяной отрасли, им гордились, его называли «Жемчужиной Севера». За свою историю посёлок вобрал в себя огромное число событий, людских судеб, трудовых свершений.

Символика фигур и цветов флага городского поселения «Нижний Одес» многозначна:

— белое поле — символ бескрайних зимних просторов таёжного уголка Республики Коми;

— чёрный столб, окаймлённый белым цветом — аллегория нефтеносной скважины, символ нефтедобычи, нефтяных предприятий и труда нефтяников, благодаря которому в глухой тайге появился современный благоустроенный «Нижний Одес»;

— лазоревые языки пламени — символ попутного нефтяного газа, сопровождающего процесс нефтедобычи, который направляют на нужды промышленности и населения.

— вместе чёрный столб и лазоревые языки пламени составляют форму ели, символизирующей тайгу, природу Коми края.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения.

Чёрный цвет символизирует благоразумие, мудрость, скромность, честность.

Голубой цвет (лазурь) — символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.

Примечания